Inquisivi (provincie), een provincie van Bolivia
 Inquisivi (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Inquisivi (plaats), de plaats in deze gemeente en hoofdplaats van deze provincie